Picasso est un nom de famille et un nom dérivé, illustre surtout par le peintre Pablo Picasso.

Patronyme 

 (1927-), physicien italien,
Lamberto Picasso ( - ) acteur et scénariste italien.
Matteo Picasso (1794-1879), peintre génois du ,

Famille du peintre Pablo Picasso 
 Pablo Picasso (1881-1973), peintre, dessinateur et sculpteur espagnol et ses enfants :
Paulo Picasso (1921-1975), fils de Pablo Picasso et de la danseuse russe Olga Khokhlova,
Marina Picasso (1950-), mécène et écrivaine française, fille de Paulo Picasso
Florian Picasso (1990-), disc jockey français d'origine vietnamienne, fils adopté de Marina Picasso.
Bernard Ruiz-Picasso (1959-), poète français, fils de Paulo Picasso
Maya Widmaier-Picasso (1935-2022), fille de Picasso et de Marie-Thérèse Walter, célèbre pour avoir été représentée par son père dans de nombreux tableaux peints entre 1935 et 1944,
 Diana Widmaier Picasso (1974-), fille de Maya, historienne de l’art,
Claude Picasso (1947-), photographe, cinéaste, plasticien, graphiste et homme d'affaires franco-espagnol, fils de Picasso et Françoise Gilot,
Paloma Picasso (1949-), créatrice de mode et femme d’affaires franco-espagnole, fille de Pablo Picasso et Françoise Gilot.
María Picasso López (1855-1939), mère de Pablo Picasso.
Lola Ruiz Picasso (1864-1958), sœur cadette de Pablo Picasso.

Noms dérivés 
Plusieurs appellations sont données à partir du nom du peintre Picasso :
 Les différents 
 La place Pablo-Picasso à Paris.
 Les voitures Citroën Picasso
 L’expérience PICASSO, destinée à rechercher la matière noire.
 Les autorails X 3800, surnommés « autorails Picasso. »
 Le club de futsal du FC Picasso Échirolles.